Łazy, een stad in het Poolse woiwodschap Silezië, gelegen in de powiat Zawierciański.
 Lazy (lied), een nummer van Suede uit 1997.
 Lazy (Deep Purple lied), een nummer van Deep Purple van het album Machine Head uit 1972.